Un stick, anglicisme qui signifie « bâton », peut désigner :
 le swagger stick (littéralement « bâton d'orgueil ») des officiers britanniques (comme celui du colonel Nicholson dans Le Pont de la rivière Kwaï;
 le Chapman stick, un instrument de musique à corde ;
 le stick analogique, un périphérique d'entrée que l'on trouve généralement sur les manettes de jeu ;
 un conditionnement de produit en forme de bâton, comme pour un biscuit apéritif, la colle à papier ou pour le soin des lèvres (labello) ;
 un groupe de parachutistes sautant successivement par une porte d'un avion ;
 la crosse en hockey sur gazon ;
 Stick, un personnage de Marvel Comics ;
 Jan Stick, femme politique (yukonnaise) canadienne ;
 Jane Stick, chanteuse et actrice française ;
 un joint assez fin et long – mais pas nécessairement.
 un ugly stick, instrument de musique bricolé de la musique de Terre-Neuve-et-Labrador

En anglais,  veut dire « coller » et un  est un autocollant. Il veut aussi dire « bâton » d'où le terme de « carte memory stick », littéralement « bâton carte mémoire ».

Notes

Emballage